Три Оукс има више значења:
 Три Оукс (Флорида)
 Три Оукс (Мичиген)